Osoby o tym nazwisku:
 Brian Presley – amerykański aktor i producent telewizyjny i filmowy
 Elvis Presley – amerykański piosenkarz i aktor
 Lisa Marie Presley – amerykańska aktorka i piosenkarka
 Priscilla Presley – amerykańska modelka i aktorka